Wilhelm Pressel ist der Name folgender Personen:

* Wilhelm Pressel (Schriftsteller) (1818–1902), deutscher Pfarrer und Schriftsteller 
 Wilhelm Pressel (Eisenbahningenieur) (1821–1902), deutscher Eisenbahningenieur
 Wilhelm Pressel (Theologe) (1895–1986), deutscher Theologe